Foxham – miejscowość w Groningen (Holandia)
 Foxham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire